Лечче:
 Лечче — город в Италии
 Лечче — провинция в Италии
 «Лечче» — футбольный клуб